Mesapamea reticulata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1891. Mesapamea reticulata ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
reticulata